Владимир Сергеевич Семаков (род. 11 мая 1985, Устинов) — российский биатлонист, также в отдельные годы представлявший Украину. Входил в сборную России по биатлону и Украины. Мастер спорта России международного класса. Девятикратный чемпион России.

Юниорские и молодёжные достижения

Сезон 2009—2010 
Предсезонную подготовку Владимир провел в молодёжной сборной и даже рассматривался в качестве кандидата в основу. Однако в состав команды на декабрьские этапы Кубка IBU он не прошёл и был вынужден начать сезон в Кубке России. В первой же гонке в Новосибирске Семаков с большим преимуществом и чистой стрельбой выиграл спринт, а в преследовании показал второй результат. Так же удачно Владимир провел старты в Екатеринбурге и Перми, где попадал в тройку лучших, несмотря на случавшиеся промахи на рубеже. Благодаря удачным выступлениям на внутрироссийских соревнованиях спортсмен смог отобраться на январские этапы Кубка IBU. По итогам сезона в общем зачёте Кубка IBU Владимир со 144 очками занял 32 место.

Сезон 2010—2011 
Предсезонную подготовку Владимир провел в основе сборной России и впервые в своей карьере вошёл в её состав на этапы Кубка мира.

Сезон 2011—2012 
30 марта 2012 года выиграл марафон (36 км, 8 огневых рубежей) в рамках чемпионата России в Увате.

Сезон 2014 
С мая 2014 года тренируется в составе сборной Украины по биатлону. Представлял Киевскую область и спортивное общество «Динамо». В конце 2010-х годов вернулся в Россию, представлял на внутренних стартах Удмуртию.

Статистика

Статистика выступлений в Кубке мира

Статистика стрельбы 

 Статистика стрельбы ведущих российских биатлонистов в сезоне 2009/10

Кубок мира

Семья 
27 августа 2010 года Владимир женился. Его избранницей стала профессиональная спортсменка, мастер спорта международного класса и многократная чемпионка Европы по летнему биатлону Надежда Старик.

Интервью со спортсменом 
 Владимир Семаков: «Последний круг отработал в жестком режиме»
 Владимир Семаков: «С задачами на следующий сезон определился»

Примечания 

Биатлонисты России
Биатлонисты Украины